Jorge Hernández (voetballer), een Mexicaans voetballer
 Jorge Hernández (bokser), een Cubaans bokser, olympisch kampioen van 1976 in het lichtvlieggewicht